SWIFT, societat cooperativa amb seu a Bèlgica a càrrec d'una xarxa internacional de comunicacions financeres amb la qual els bancs i societats financeres d'arreu del món transmeten els missatges concernents a les transaccions financeres
 Swift Gamma-Ray Burst Mission, observatori espacial
 Swift (llenguatge de programació), llenguatge de programació
 Suzuki Swift, model d'automòbil
 109P/Swift-Tuttle, un cometa
 Biografies:
 Jonathan Swift (1667 - 1745), escriptor irlandès
 Ben Swift (Rotherham, South Yorkshire, 1987), ciclista anglès
 Taylor Swift, (Wyomissing, Pennsilvània, 1989), cantant estatunidenca
 Frank Victor Swift (Blackpool, 1913 - Munic, 6 de febrer de 1958), futbolista anglès
 Alfred Swift (Durban, 1931 - Johannesburg, 2009), ciclista sud-africà
 Kay Swift (1897 – 1993), compositora estatunidenca
 Toponímia:
 Swift Trail Junction, poble de l'estat d'Arizona, als Estats Units d'Amèrica
 Camp Swift, poble de l'estat de Texas, als Estats Units d'Amèrica
 Swift Current, ciutat del Canadà